SHM peut faire référence à :
 , un groupe de musique électronique suédois ;
 SHM-CD pour , un type particulier de disque compact ;
 Société historique de Montréal, une association canadienne fondée en 1858 ;
 Kaliningrad K-5 aussi connu sous le nom de « produit ShM »,  un missile air-air à courte portée d'origine soviétique ;
 Service historique de la Marine, ancien centre d'archives militaires créé en 1919 ;
 Mémoire partagée (), un moyen de partager des données entre différents processus informatiques ;
 .
 Structural Health Monitoring (SHM), ou Contrôle de santé intégré (CSI) des structures ayant comme objectif de maintenir et prolonger la durée de vie des infrastructures. C'est une technologie multidisciplinaire qui pour détecter et prédire leurs défaillances, met en œuvre des  CND, des capteurs, de l’analyse des données, de la modélisation…